Miguel Angel Hoyos (Santa Cruz de la Sierra, 11 de março de 1981) é um jogador boliviano de futebol, que atua como defensor.

Carreira 
Miguel Hoyos se profissionalizou no Oriente Petrolero, em 2001, jogou pelo Club Bolívar e The Strongest.

Seleção 
Miguel Hoyos integrou a Seleção Boliviana de Futebol na Copa América de 2004, 2007 e 2011.

Títulos

Clubes
 Oriente Petrolero
 Liga de Fútbol Profesional Boliviano: 2004 (C)
 Bolívar
 Liga de Fútbol Profesional Boliviano: 2009 (A)

Ligações externas
 National-football-teams.com
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Bolívia
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Club The Strongest
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Copa América de 2011
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol